Live Oak pode referir-se a:

Localidades 

 Live Oak (condado de Santa Cruz)
 Live Oak (condado de Sutter)
 Live Oak (Flórida)
 Live Oak (Texas)

Desambiguações de topônimos